Роџер Федерер је четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Михаила Јужног резултатом 6:4, 6:3.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Рафаел Надал (четвртфинале)
  Николај Давиденко (друго коло)  Томи Робредо (прво коло)

 Томи Хас (полуфинале) 
 Томаш Бердих (друго коло) 
 Новак Ђоковић (четвртфинале) 
 Давид Ферер (прво коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2007.
Тенис 2007.